Villiers-le-Sec kan syfta på:
 Villiers-le-Sec, Haute-Marne
 Villiers-le-Sec, Nièvre
 Villiers-le-Sec, Val-d'Oise